Las Brujas Airport kan syfta på följande platser:

Chile 

 Las Brujas Airport (flygplats i Chile), Región de Coquimbo, Provincia de Choapa,

Kuba 

 Las Brujas Airport (flygplats i Kuba), Provincia de Villa Clara, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar